Притхвира́дж Капу́р (, ; 3 ноября 1906 — 29 мая 1972) — индийский актёр театра и кино, начавший свою карьеру в эпоху немых фильмов. Один из учредителей  и основатель передвижной театральной труппы Prithvi Theatres. Награждён третьей по высоте гражданской наградой Индии Падма Бхушан, а также посмертно — высшей индийской кинематографической наградой — Премией имени Дадасахеба Фальке.

Родоначальник кинематографической династии Капуров, четыре поколения которой, начиная с него самого, играли активную роль в индустрии кино на хинди. Отец актёров Раджа, Шамми и Шаши Капуров.

Биография 
Будущий актёр появился на свет 3 ноября 1906 года в городе , неподалеку от Лайяллпура (по другим источникам, в Пешаваре) в семье панджабцев-, принадлежащей к среднему классу.
Его отцом был инспектор полиции Башешварнат (или Бишешварнат) Капур.
Мать Притхвираджа умерла, когда ему было три года, и его отец женился второй раз, после чего дед забрал мальчика жить к себе. У Капура также был старший брат .

Актёр получил начальное образование в Lyallpur Khalsa College и Лахоре. Когда его отца перевели в Пешавар, он поступил в , где изучал право, чтобы стать адвокатом. В эти годы он начал выступать на сцене в студенческих спектаклях. Он проучился в аспирантуре университета Лахора в течение года, прежде чем решил связать жизнь с театром. Свою актёрскую карьеру он начал в театрах Лайяллпура и Пешавара. А в 1928 году, заняв деньги у тёти со стороны отца и оставив на её попечение жену и троих детей, он уехал искать удачи в Бомбе́й.

Здесь его заметил режиссёр Б.П. Мишра и дал ему главную роль в своём фильме Cinema Girl (1930). Притхвирадж снялся в 9 немых фильмах, прежде чем на следующий год принял участие в съемках первого в Индии звукового фильма «Свет мира», сыграв отца главной героини. Он присоединился к театральной компании Grand Anderson и выступал на сцене в пьесах Шекспира на английском. Успех в карьере позволил ему перевезти в Бомбей свою семью: отца, брата, жену и детей.

В 1933—1939 годах Притхвирадж работал на студии , играя роли в хинди-версиях их двуязычных фильмов. Удачной стала экранная пара с , вместе с которой он появился в фильмах Дебаки Боса: Rajrani Meera (1933) и Seeta (1934). Самым известной из его ролей стал Александр Македонский в военном эпике  Sikandar (1941).

На свои сбережения в 1944 году он основал театральную труппу Prithvi Theatres. За 16 лет существования она дала 2 662 представлений, в каждом из которых актёр играл главную роль. Выступая на сцене днем, он продолжал сниматься в кино по ночам. Его главные роли 1950-е годов сыграны в фильмах Dahej  и «Бродяге», поставленном его сыном Раджем.

В 1954 году он потерял голос и так и не смог восстановить его в исходном звучании. После этого он распустил труппу и сократил работу в кино. Среди его заметных работ последующих лет фильмы «Великий Могол» (1960), Harishchandra Taramati (1963), Sikandar-e-Azam (1965) и  (1971). В последнем он, его сын Радж и внук  сыграли три поколения одной семьи. Актёр также снялся в одном фильме на каннада Sakshatkara (1971) и нескольких на панджаби: Nanak Naam Jahaz Hai (1969), Nanak Dukhiya Sub Sansar (1970) и Mele Mittran De (1972).

Личная жизнь 
Когда Притхвираджу было 18 лет, семья организовала его брак с 15-летней Рамсарни Мехра. В этом браке родилось шестеро детей: Радж Капур (1924—1988), Девендер (1925—1931) и Равиндер (1927—1931), Шамми Капур (1931—2011), Урмила Капур Сиал (1933—200?) и Шаши Капур (1938—2017). Двое из них умерли в раннем возрасте в 1931 году, когда Рамсарни ждала четвёртого ребёнка, в течение одной недели: один от двухсторонней пневмонии, а другой — отравившись пилюлями крысиного яда.

Супруги прожили вместе долгую жизнь и умерли от рака друг за другом в течение двух недель: Притхвирадж — 29 мая, а Рамсарни — 14 июня 1972 года.

Избранная фильмография 
 1931 — Свет мира — король
 1951 — Бродяга — Судья Рагхунат
 1958 — Хождение за три моря — Великий визирь Махмуд Гаван
 1960 — Великий Могол — император Акбар

Награды 
 1954 — 
 1956 — 
 1969 — Падма Бхушан
 1972 — Премия имени Дадасахеба Фальке (посмертно)

Примечания

Ссылки 
 

Театральные режиссёры Индии
Лауреаты премии имени Дадасахеба Фальке
Назначенные члены Раджья сабха
Притхвирадж
Умершие от рака
Люди, чей прах был развеян